Oberon - um personagem shakespeariano, referenciado em nomes de satélites, óperas etc.
 Oberon é um satélite natural de Urano
 Oberon é uma linguagem de programação e ambiente de execução e desenvolvimento criando por Niklaus Wirth.
 Oberon é uma ópera de Carl Maria von Weber
 Oberon é um personagem de histórias em quadrinhos, pertencente a DC Comics.
 Yuri Oberon é um modelo, ator e produtor pornográfico brasileiro.

Desambiguação